Regning har flere betydninger:

 Regning (opkrævning) – eller faktura, skrivelse eller seddel til en debitor med det skyldige beløb, ofte med en opgørelse der viser hvordan beløbet er beregnet. Også i overført betydning.
 Regning (aritmetik) – matematisk disciplin der omtrent svarer til hvad der kaldes regning

Se også 
 Infinitesimalregning (såsom differentialregning, integralregning, variationsregning)
 Sandsynlighedsregning